een aantal kunstwerken, gewijd aan een periode in het leven van Maria Magdalena:

Maria Magdalena (Donatello), 1453-55, houten standbeeld van Donatello
Boetvaardige Magdalena (Caravaggio), circa 1597, schilderij van Caravaggio
Boetvaardige Magdalena (Titian, 1533), circa 1533, schilderij van Titian
Boetvaardige Magdalena (Titian, 1565), circa 1565, schilderij van Titian
La Maddalena penitente (Cagnacci), circa 1660−1663, schilderij van Cagnacci